Макла́рен () — прізвище шотландського та північноірландського походження. Розглядається як англіфікована форма  (у перекладі — ). Особове ім'я  є гельською формою особового імені Лоуренс.

Відомі носії:
 Алан Макларен (;  1971) — шотландський футболіст.
 Брюс Макларен (; 1937—1970) — новозеландський автогонщик, пілот Формули-1, засновник команди «Макларен».
 Вейн Макларен (, уроджений ; 1940—1992) — американський каскадер, актор, модель, учасник родео.
 Джеймі Макларен (;  1993) — австралійський футболіст.
 Кайл Макларен (;  1977) — канадський хокеїст.
 Малкольм Макларен (; 1946—2010) — британський музикант і продюсер.
 Стів Макларен (;  1961) — англійський футболіст, півзахисник, після завершення ігрової кар'єри — тренер.
 Фрейзер Макларен (;  1987) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника, тафгай.

Див. також 
 Клан Макларен

Примітки